St. Andrew's Church (Bruxelles)
 Église presbytérienne St-Andrew (Ottawa)
 St. Andrew's Presbyterian Church (Québec)